Labouré est un nom de famille faisant notamment référence à :
 Catherine Labouré, (1806-1876) religieuse Française des Sœurs de Saint Vincent de Paul, promotrice de la Médaille miraculeuse, canonisée en 1947.
 Guillaume-Marie-Joseph Labouré, (1841-1906) cardinal Français.